Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1981 року — пройшов у ФРН з 25 травня по 3 червня. Переможцем стала збірна ФРН, яка у фіналі перемогла збірну Польщі із рахунком 1:0.

Кваліфікація

Група 7

Інші матчі 

|}

Учасники 
 
 
 
 
 
 
 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1981 у футболі
Міжнародні футбольні змагання у Німеччині